Дедели:

 Дедели (Хачмазский район) — село в Хачмазском районе Республики Азербайджан.
 Дедели (Физулинский район) — село в Физулинском районе Республики Азербайджан.
 Дедели (Ахсуйский район) — село в Ахсуйском районе Республики Азербайджан.